

Film
The Come-Back – film del 1916 diretto da Fred J. Balshofer
The Come-Back – film del 1925 diretto da Lawrence C. Windom

Pagine correlate 
The Comeback (disambigua)
The Come Back (disambigua)